Kabongo ist der Familienname folgender Personen:

 Emery Kabongo Kanundowi (* 1940), Alterzbischof von Luebo
 Eugène Kabongo Ngoy (* 1960), kongolesischer Fußballspieler
 Eric Kabongo (* 1984), belgischer Schauspieler
 Joël Kabongo (* 1998), dänisch-sambischer Fußballspieler
 Mutamba Kabongo (* 1970), kongolesischer Fußballspieler
 Patrick Kabongo Mubenga, kongolesischer Opernsänger
 Sabine Kabongo (* 1966), belgische Sängerin